Алексей Шеметов:

 Шеметов, Алексей Вячеславович (род. 1973) — российский футболист.
 Шеметов, Алексей Иванович (1913—1993) — русский писатель.